Тимонино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 20,5 км, до центра муниципального образования Хорошево — 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Чахлово, Брагино, Семенково.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Тимонино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района